|-
| (23201) 2000 SJ42||||27 вересня 2000||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (23202) 2000 SU49||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23203) 2000 SU161||||20 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 23204 Ардіткроні (Arditkroni)||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23205) 2000 SL222||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23206) 2000 SL225||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23207) 2000 SL279||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23208) 2000 SO279||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23209) 2000 SX279||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23210) 2000 SA293||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23211) 2000 SC311||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23212 Аркаїтдей (Arkajitdey)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23213 Амеліячанґ (Ameliachang)||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23214 Патрікчен (Patrickchen)||||26 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23215) 2000 UV75||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23216 Майкхаглер (Mikehagler)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23217 Наяна (Nayana)||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23218 Паттечі (Puttachi)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23219) 2000 VW23||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23220 Єлмайклс (Yalemichaels)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23221 Дельґадо (Delgado)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23222) 2000 VZ53||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23223) 2000 WA||2000 WA||16 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23224) 2000 WD10||||22 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (23225) 2000 WD25||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23226) 2000 WC49||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23227) 2000 WP55||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23228 Нандінісарма (Nandinisarma)||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23229) 2000 WX58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23230) 2000 WM59||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23231) 2000 WT59||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23232 Бушур (Buschur)||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23233) 2000 WM72||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23234 Ліліанцай (Lilliantsai)||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23235 Інфань (Yingfan)||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23236) 2000 WX100||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23237) 2000 WV104||||24 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 23238 Ocasio-Cortez||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23239) 2000 WR116||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23240) 2000 WG118||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23241 Yada||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23242) 2000 WY140||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23243) 2000 WT145||||22 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 23244 Lafayette||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23245 Fujimura||||25 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23246 Terazono||||25 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23247) 2000 WG174||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23248 Бачелор (Batchelor)||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23249 Ляоєнтін (Liaoyenting)||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23250) 2000 WQ181||||22 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (23251) 2000 XL6||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23252) 2000 XO7||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23253) 2000 YY12||||19 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 23254 Chikatoshi||||22 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23255) 2000 YD17||||22 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23256) 2000 YK17||||28 грудня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 23257 Денні (Denny)||||29 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| 23258 Цуйхарк (Tsuihark)||||29 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| 23259 Miwadagakuen||||29 грудня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||Бісейський телескоп супроводу астероїдів для швидких оглядів
|-
| (23260) 2000 YA34||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23261) 2000 YQ44||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23262 Тіагоолсон (Thiagoolson)||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23263) 2000 YE46||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23264) 2000 YC50||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23265 фон Вурден (von Wurden)||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23266) 2000 YP50||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23267) 2000 YJ54||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23268) 2000 YD55||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23269) 2000 YH62||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23270 Келлерман (Kellerman)||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23271 Келлічакон (Kellychacon)||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23272) 2000 YR67||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23273) 2000 YM75||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23274 Уміньчунь (Wuminchun)||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23275) 2000 YP101||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23276) 2000 YT101||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23277 Бенгаґс (Benhughes)||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23278) 2000 YD105||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23279 Ченьхунцзень (Chenhungjen)||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23280 Лайцайта (Laitsaita)||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23281 Віджейджайн (Vijayjain)||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23282) 2000 YZ116||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23283 Цзіньцзуі (Jinjuyi)||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23284 Селік (Celik)||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23285) 2000 YH119||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23286 Парлакгул (Parlakgul)||||19 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23287) 2000 YL120||||19 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23288) 2000 YG123||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23289 Naruhirata||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23290) 2000 YQ127||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (23291) 2000 YB128||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (23292) 2000 YH128||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (23293) 2000 YS131||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23294 Sunao||||23 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23295 Брандорівіс (Brandoreavis)||||23 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23296 Браянревіс (Brianreavis)||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23297) 2001 AX3||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23298 Льовенштейн (Loewenstein)||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23299) 2001 AP9||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23300) 2001 AE16||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

23200